Archibong peut faire référence à :
 Koko Archibong (né en 1981), joueur nigérian de basket-ball.
 Uduak Archibong, infirmière et enseignante nigériane.